Arabski alfabet czatu (arab. عربي - ‘arabi) – alfabet używany do komunikowania się w języku arabskim w Internecie oraz do wysyłania wiadomości poprzez telefon komórkowy, kiedy alfabet arabski jest niedostępny z przyczyn technicznych. Jest to zamiana znaków arabskich do alfabetu łacińskiego i arabskich cyfr. Użytkownicy tego alfabetu opracowali kilka specjalnych oznaczeń do transliteracji niektórych liter niewystępujących w podstawowym alfabecie łacińskim (ASCII).

Przypisy 

Alfabety
Język arabski